Felipe Carrillo Puerto ist der Name folgender Personen:

* Felipe Carrillo Puerto (1874–1924), mexikanischer Revolutionär und Politiker, siehe Felipe Carrillo

Felipe Carrillo Puerto steht für folgende geographischen Objekte in Mexiko:

 Felipe Carrillo Puerto (Durango), Ort
 Felipe Carrillo Puerto (Álvaro Obregón), Ort in Michoacán
 Felipe Carrillo Puerto (Buenavista), Ort in Michoacán
 Felipe Carrillo Puerto (Nayarit), Ort
 Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), Ort
 Felipe Carrillo Puerto (Centla), Ort in Tabasco
 Felipe Carrillo Puerto (Cunduacán), Ort in Tabasco
 Felipe Carrillo Puerto (Tlaxcala), Ort
 Felipe Carrillo Puerto (Veracruz), Ort
 Felipe Carrillo Puerto (Zacatecas), Ort
 Municipio Felipe Carrillo Puerto, Verwaltungseinheit in Quintana Roo